Ключарёв — русская фамилия, женская форма Ключарёва. Ключарёвы — русский дворянский род.

Известные носители 
 
 
 Ключарёв, Андрей (около 1827—1887) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Рыльского Николаевского монастыря,
 
 
 Ключарёв, Георгий Евгеньевич — Георгиевский кавалер; поручик; 25 сентября 1917 (посмертно).
 Ключарёв, Дмитрий Игнатьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4862; 25 декабря 1833.
 Ключарёв, Григорий Максимович (1865-1921) — русский богослов, священник.
 Ключарёв, Николай Петрович (1910—1990) — советский краевед и журналист.
 Ключарёв, Фёдор Петрович (1751—1822) — московский почт-директор, действительный тайный советник, сенатор.

 Ключарёва, Анна Андреевна (1909—1975) — депутат Верховного Совета СССР I созыва (1937—1946).
 Елена Ключарёва (род. 1951) — советская, российская и немецкая режиссёр-балетмейстер, театральный педагог, дочь учёного-ракетостроителя В. Ключарёва.
 Ключарёва, Наталья Львовна (род. 1981) — российская поэтесса, прозаик, журналистка.